Barum névvel a következő cikkek találhatók:
Barum (Lüneburgi járás), település Alsó-Szászországban, a Lüneburgi járásban
Barum (Uelzeni járás), település Alsó-Szászországban, az Uelzeni járásban